Квалификация по баскетболу на летних Олимпийских играх 2016 проходит с 2014 по 2016 год. На играх смогут принять участие 12 мужских и 12 женских команд из всех пяти континентальных зон.

Хозяева 
Как и в 2012 году, хозяевам Олимпийских игр не было гарантировано место в олимпийском турнире. 9 августа 2015 года было объявлено, что мужские и женские национальные команды Бразилии примут участие в олимпийском баскетбольном турнире на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, после того как Центральный совет ФИБА решил дать им автоматическую путёвку на встрече в Токио.

Мужчины

Квалифицированные команды

Распределение команд 

В олимпийском квалификационном турнире примут участие лучшие неквалифицированные сборные по результатам континентальных первенств:
 Азия — 3 команды
 Америка — 3 команды
 Африка — 3 команды
 Европа — 5 команд
 Океания — 1 команда

Женщины

Квалифицированные команды

Распределение команд 

В олимпийском квалификационном турнире смогут участвовать лучшие в своей зоне команды по результатам их континентальных первенств:
 Азия — 2 команды
 Америка — 3 команды
 Африка — 2 команды
 Европа — 4 команды
 Океания — 1 команда

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Международная федерация баскетбола  

2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе
Квалификация на летние Олимпийские игры 2016